Stara Synagoga w Radzanowie – nieistniejąca obecnie synagoga, znajdująca się w Radzanowie, przy obecnym placu Piłsudskiego 5, a zarazem rynku w Radzanowie.

Drewniana synagoga została zbudowana w 1763 roku. Około 1875 roku została rozebrana i na jej miejscu zaczęto wznosić nową murowaną synagogę, którą ukończono w 1904 roku.

Synagogi w województwie mazowieckim
Synagoga, stara
Radzanów
Radzanów